

Населені пункти та їхні частини
 Лесьниця — місто в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Лесьниця — гміна в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лесьниця — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Лесьниця — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Лесьниця — частина міста Люблінець у Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Лесьниця — частина села Сьверщув у гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Лесьниця — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Лесьниця — колонія в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Лесьниця — колонія в гміні Новий Двур Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лесьниця — осада в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Лесьниця (Опольське воєводство)

Примітки